Cockleburr Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cockleburr Lake (Tennessee)
 Cockleburr Lake (Utah)
 Cockleburr Lake (Washington)